Чемпионат Европы по кёрлингу 1979 состоялся в городе Варесе (Италия) с 18 по 24 ноября 1979 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 11 мужских и 9 женских команд (Уэльс и Нидерланды выставили на чемпионат только мужские команды).

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Швеции; третье место заняли проигравшие в полуфиналах сборная Италии и сборная Норвегии (матч за бронзу не проводился).

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победив в финале сборную Швеции; третье место заняла сборная Шотландии.

Впервые в чемпионате приняла участие мужская сборная Уэльса.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в финал плей-офф.
 Проходят в полуфинал плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

1979
Ноябрь 1979 года
Международные соревнования по кёрлингу в Италии
Спортивные соревнования в Варесе
Спорт в Италии в 1979 году
Кёрлинг
Чемпионаты Европы в Италии